

Patronyme
 Giulio Caccini, (1551-1618), est un compositeur italien de la fin de la Renaissance.
 Giovanni Battista Caccini, (1556- 1613), est un sculpteur et un architecte de l'école florentine.
 Francesca Caccini, (1587-1640), est une compositrice italienne du début du .

Autres
 Caccini, cratère à la surface de Vénus.
 L'Ave Maria de Caccini est un pastiche musical composé par Vladimir Vavilov en 1970. 

Homonymie
Homonymie de patronyme